Einschließung steht für:

 Einschließung (Strafrecht), eine Strafart
 Einschließung des Gegners auf offenem Gelände, siehe Kesselschlacht
 Einschließung einer besetzten Örtlichkeit, siehe Zernierung

Siehe auch:
 Einschluss